Irsingen ist der Ortsname von

 Irsingen (Gerolfingen), Ortsteil der Gemeinde Gerolfingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Irsingen (Türkheim), Ortsteil der Gemeinde Türkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern